Минеральная улица — название улиц в ряде городов. Дано по близ расположенным источникам минеральной воды.

Казахстан 
 Минеральная улица — улица в городе Караганда

Россия 
 Минеральная улица — улица в Кисловодске.
 Минеральная улица — улица в городе Лабинск, Краснодарский край
 Минеральная улица — улица в посёлке Первомайский, Краснодарский край
 Минеральная улица — улица в Махачкале.
 Минеральная улица — улица в Калининском районе Санкт-Петербурга.
 Минеральная улица — улица в Прокопьевске, Кемеровская область
 Минеральная улица — улица в Старой Руссе.

Украина 
 Минеральная улица — улица в Бучанском районе Киевской области
 Минеральная улица — улица в городе Ирпень
 Минеральная улица — улица в городе Харьков